Романофф:

 Майкл Романофф (наст. имя: Гершл Гергузин; 1890—1971) — американский авантюрист, ресторатор и актёр.
 Романофф, Эндрю (род. 1966) — американский политик. Спикер Палаты представителей Колорадо (2005—2009).

 «Романофф» — российская часовая компания.

См. также 
 Романов
 Романоф, Алексей Дмитриевич (род. 1978) — российский певец, композитор и продюсер.
 Романов, Андрей Андреевич (; род. 1923) — глава дома Романовых с 31 декабря 2016 года, художник.